Black Velvet – cocktail ideato nel Regno Unito
 Black Velvet – singolo di Alannah Myles del 1989
 Black Velvet – casa editrice